Tea for Two (Thee voor twee) heeft betrekking op meerdere onderwerpen:
 Tea for Two (jazznummer) (1925), een  lied uit No, No, Nanette van Vincent Youmans (muziek) en Irving Caesar (tekst).
 Tea for Two (film) (1950), een film met Doris Day.
 Tea for Two (album) (1950), een album van Doris Day.
 Daarnaast is het de Engelse vertaling van Tahiti Trot, een populaire orkestratie van het oorspronkelijke nummer door de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj.